Bobry peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Bobry, village de la voïvodie de Łódź
 Bobry, village de la voïvodie de Mazovie
 Bobry, village de la gmina de Ełk, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Bobry, village de la gmina de Prostki, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie